Stegonia är ett släkte av bladmossor. Stegonia ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Stegonia